Miki se poate referi la:

 Miki, o cântăreață română.
Dan „Miki” Alexandrescu, jurnalist si comentator sportiv român
 Municipiul Miki, o localitate în Japonia, în prefectura Hyōgo.
 Orașul Miki, o localitate în Japonia, în districtul Kita al prefecturii Kagawa.